Béatrice Martin (klavecimbelspeelster), Franse klavecimbelspeelster;
Béatrice Martin (Cœur de pirate), Canadese zangeres, beter bekend onder haar artiestennaam Cœur de Pirate.